Geary kan syfta på:

 Geary, Oklahoma – en ort i Oklahoma, USA
 Geary, Skottland – en ort i Highland, Skottland
 John W. Geary (1819–1873), en amerikansk militär och politiker

Se även 
 Geary County